Pine Grove Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pine Grove Historic District (Connecticut), ID-Nr. 80004066
 Pine Grove Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 87002210